Arna (Noorwegen), stadsdeel van Bergen, Noorwegen
Arna (geslacht), geslacht van donsvlinders